Улага́н — село в Республике Алтай Российской Федерации, административный центр Улаганского района и Улаганского сельского поселения.

Этимология 
Название, возможно, от алтайского улаган — «соединённый» или монгольского улаан/улаган — «красный». Местная интерпретация «Улу Хан» — Великий Хан.

География 
Расположено при впадении реки Большой Улаган в Башкаус, на 51 км Улаганского тракта.

Климат 
Климат в селе Улаган близок к умеренно-холодному. В Улагане небольшое количество осадков, особенно зимой. По классификации Кёппена — холодный семиаридный (степной) климат. Климатическая зима продолжается с конца октября по начало апреля, лето — с середины июня до середины августа.

Инфраструктура 
В селе есть отделение «Почты России», отделение Сбербанка телефон, магазин, кафе, спортивная школа. Работает сотовая связь «МТС», «Билайн», «Мегафон» с 4G-интернетом. Является перекрестом дорог в Акташ, Балыктуюль и Саратан.

Достопримечательности 
Действует небольшой музей «Пазырык».

Периодически проводится курултай сказителей — собрание национальных сказителей Республики Алтай.

Население

Топографические карты

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Улаганского района
Районные центры Республики Алтай